Culpeper kan syfta på:

 Culpeper (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Damm, svett och kulor – en västernfilm från 1972, originaltitel The Culpepper Cattle Co.

Geografi

Barbados
 Culpepper Island – en liten obebodd ö utanför Barbados kust

Ecuador
 Culpepper Island – annat namn på en ö i Galapagosöarna, se Darwin Island (Galapagosöarna)

USA
 Culpeper County – ett administrativt område i delstaten Virginia, USA
 Culpeper, Virginia – en stad i Virginia